Termin ribuloza-bisfosfat-karboksilaza/oksigenaza N-metiltransferaza ima više značenja.

 (Ribuloza-bisfosfat karboksilaza)-lizin N-metiltransferaza, enzim
 (Fruktoza-bisfosfat aldolaza)-lizin N-metiltransferaza, enzim